В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на чемпионат мира по футболу 2010 года в ЮАР, проходившем в период с 11 июня по 11 июля 2010 года.

Прежде чем официально огласить окончательную заявку, команды до 11 мая 2010 года должны были представить предварительные составы, состоящие из 30 игроков. В окончательные заявки сборных вошли по 23 игрока, 3 из которых — вратари, и заявка должна была быть представлена до 1 июня 2010 года (в середине ночи (CET). Замена серьёзно травмированных игроков разрешалась за 24 часа перед первой игрой на чемпионате.

Позиции игроков и клубы приведены в соответствии с заявками команд, опубликованными на официальном сайте ФИФА. Возраст футболистов указан по состоянию на день начала чемпионата.

Группа A

ЮАР 
Итог: 3-е место в группе

Мексика 
Итог: поражение в 1/8 финала от Аргентины

Уругвай 
Итог: 4-е место в турнире

Франция 
Итог: 4-е место в группе

Группа B

Аргентина 
Итог: поражение в 1/4 финала от Германии

Нигерия 
Итог: 4-е место в группе

Республика Корея 
Итог: поражение в 1/8 финала от Уругвая

Греция 
Итог: 3-е место в группе

Группа C

Англия 
Итог: поражение в 1/8 финала от Германии

США 
Итог: поражение в 1/8 финала от Ганы

Алжир 
Итог: 4-е место в группе

Словения 
Итог: 3-е место в группе

Группа D

Германия 
Итог:  3-е место в турнире

Австралия 
Итог: 3-е место в группе

Сербия 
Итог: 4-е место в группе

Гана 
Итог: поражение в 1/4 финала от Уругвая

Группа E

Нидерланды 
Итог:  2-е место в турнире

Дания 
Итог: 3-е место в группе

Япония 
Итог: поражение в 1/8 финала от Парагвая

Камерун 
Итог: 4-е место в группе

Группа F

Италия 
Итог: 4-е место в группе

Парагвай 
Итог: поражение в 1/4 финала от Испании

Новая Зеландия 
Итог: 3-е место в группе

Словакия 
Итог: поражение в 1/8 финала от Нидерландов

Группа G

Бразилия 
Итог: поражение в 1/4 финала от Нидерландов

КНДР 
Итог: 4-е место в группе

Кот-д’Ивуар 
Итог: 3-е место в группе

Португалия 
Итог: поражение в 1/8 финала от Испании

Группа H

Испания 
Итог:  Чемпион

Швейцария 
Итог: 3-е место в группе

Гондурас 
Итог: 4-е место в группе

Чили 
Итог: поражение в 1/8 финала от Бразилии

Самые молодые и самые возрастные участники 
Молодые (1990 года рождения и моложе)
 14 февраля 1992 — Кристиан Эриксен (Дания)
 22 января 1992 — Венсан Абубакар (Камерун)
 7 декабря 1991 — Крис Вуд (Новая Зеландия)
 10 октября 1991 — Джердан Шакири (Швейцария)
 8 августа 1991 — Жоэль Матип (Камерун)
 4 декабря 1990 — Лукман Харуна (Нигерия)
 13 июля 1990 — Джонатан Менса (Гана)
 30 мая 1990 — Пак Сон Хёк (КНДР)
 21 мая 1990 — Рене Крхин (Словения)
 3 апреля 1990 — Сотирис Нинис (Греция)
 31 марта 1990 — Томми Смит (Новая Зеландия)
 27 марта 1990 — Николя Н’Кулу (Камерун)
 19 февраля 1990 — Риад Будебуз (Алжир)
 4 января 1990 — Тони Кроос (Германия)

Возрастные (1973 года рождения и старше)
 1 августа 1970 — Дэвид Джеймс (Англия)
 20 октября 1970 — Сандер Боскер (Нидерланды)
 15 июня 1972 — Маркус Ханеманн (США)
 6 октября 1972 — Марк Шварцер (Австралия)
 17 января 1973 — Куаутемок Бланко (Мексика) — полевой
 1 февраля 1973 — Оскар Перес (Мексика)
 26 апреля 1973 — Ли Ун Джэ (Южная Корея)
 13 сентября 1973 — Фабио Каннаваро (Италия) — полевой
 19 октября 1973 — Карлос Павон (Гондурас) — полевой
 7 ноября 1973 — Мартин Палермо (Аргентина) — полевой
 22 ноября 1973 — Сулейману Хамиду (Камерун)

Примечания

Ссылки 
 Составы команд на официальном сайте ФИФА 
 Составы команд на сайте «Спорт-Экспресс»
 Составы команд на портале «Футбол на Куличках»

 

 



Составы
2010